

Droit 

En droit québécois, la crainte d'un préjudice sérieux qui serait provoquée par la violence ou la menace est l'un des vices du consentement. Elle est décrite à l'article 1402 du Code civil du Québec.

En droit suisse, la crainte fondée est un vice du consentement décrit par le Code des obligations.

Psychologie 
La crainte est une émotion qui est synonyme de la peur ou de l'appréhension.

Notes et références 

Droit des obligations
Émotion